Il Newsweek Champions Cup and the and the Virginia Slims of Palm Springs 1991 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento.
È stata la 15ª edizione del Torneo di Indian Wells, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1991,
e della Tier II nell'ambito del WTA Tour 1991. Il torneo maschile si è giocato all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California dal 2 al 16 marzo quello femminile a Palm Springs dal 25 febbraio al 3 marzo 1991.

Campioni

Singolare maschile 

 Jim Courier ha battuto in finale  Guy Forget, 4–6, 6–3, 4–6, 6–3, 7–6(4)

Singolare femminile 

 Martina Navrátilová ha battuto in finale  Monica Seles 6–2, 7–6(6)

Doppio maschile 

 Jim Courier /  Javier Sánchez hanno battuto in finale  Guy Forget /  Henri Leconte 7–6, 6–1

Doppio femminile

Torneo cancellato per la pioggia dopo che si erano disputati solo 5 match del 1º turno.

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1991